Der Name Eschachtal steht für zwei Flusstäler im Süden Deutschlands:

 Tal der Eschach (Neckar) im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Tal der Eschach (Aitrach) im Landkreis Oberallgäu und im Landkreis Ravensburg

darüber hinaus steht die Bezeichnung Eschachtal für folgende geografische Objekte:
 Eschachtal, Landschaftsschutzgebiet im Tal der Eschach (Neckar) zwischen Horgen und Bühlingen (Rottweil) im Landkreis Rottweil
 Eschachthal (Buchenberg), Ortschaft im Oberallgäu